Ženská dvouhra Coupe Banque Nationale 2016 probíhala v polovině září 2016. Do singlové soutěže québeckého tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla 38. hráčka žebříčku Annika Becková z Německa, kterou v úvodním kole vyřadila česká kvalifikantka Barbora Štefková, figurující na 112. příčce. Pro Češku to byl první kariérní zápas v hlavní soutěži okruhu WTA Tour.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená 19letá Francouzka Océane Dodinová, jež ve finále zdolala Američanku Lauren Davisovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Na okruhu WTA Tour tak získala premiérové turnajové vítězství, když vůbec poprvé postoupila do čtvrtfinálové fáze. Po turnaji se na žebříčku WTA z 19. září 2016 premiérově posunula do elitní světové stovky, když jí patřila 93. příčka.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2016